Tommy Boy steht für:

 Tommy Boy – Durch dick und dünn, US-amerikanischer Film von Peter Segal (1995)
 Tommy Boy Entertainment (früher Tommy Boy Records), US-amerikanisches Musiklabel